
Pife pode se referir a:
 Pife (jogo de cartas)
 Pife brasileiro - Instrumento musical
 Pífano